Waele ist der Familienname folgender Personen:

 Bert De Waele (* 1975), belgischer Radrennfahrer
 Ferdinand de Waele (1896–1977), belgischer klassischer Archäologe

Siehe auch:
 Wahle
 Wale (Begriffsklärung)